Adeline steht für:
 Adeline, weiblicher Vorname, siehe Adelina (auch für Namensträgerinnen)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adeline (Illinois), im Ogle County
 Adeline (Kentucky), im Lawrence County – nicht mehr existent
 Adeline (Louisiana), im St. Mary Parish

Adeline ist der Familienname folgender Personen
 Danny Adeline (* 1963), seychellischer Segler
 Guillaume Adeline († um 1457), französischer Theologe, vermutlich Anhänger der Waldenser und früher Kritiker der Hexenverfolgung

Sonstiges:
 Adeline Lake, See im Bayfield County, Wisconsin
 Adeline Quarry, Mine im Ogle County, Illinois
 Adeline Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Adeline Software International, ehemaliges Spieleentwickler-Unternehmen, siehe No Cliché